Slovo Denní hlídka má několik významů.
 Hlídka (stráž) působící na denní směně
 Denní hlídka (kniha) – knižní román Sergeje Lukjaněnka a Vladimira Vasiljeva
 Denní hlídka (film) – film na motivy stejnojmenné knihy

Související články 
 Noční hlídka